Кубильяс-де-лос-Отерос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Эсла.  Занимает площадь 12,32 км². Население — 167 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона